Pfanner è un nome di famiglia tedesco.

Persone
 Franz Pfanner – missionario austriaco

Architettura
 Palazzo Pfanner – palazzo di Lucca

Aziende
 Pfanner – azienda austriaca di bevande